Metazythia är ett släkte av svampar. Metazythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metazythia